Hähnen ist ein Ortsname:

 Hähnen (Dattenberg), Ortsteil der Ortsgemeinde Dattenberg, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Hähnen (Denklingen), Ortschaft der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen; liegt südöstlich von Denklingen, früher Teil dieser Altgemeinde 
 Hähnen (Eckenhagen), Ortschaft der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen; liegt östlich von Eckenhagen, früher Teil dieser Altgemeinde  
 Hähnen (Hausen), Ortsteil oder Wohnplatz der Ortsgemeinde Hausen (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Hähnen (Hirz-Maulsbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Haenen
 Hahnen (Begriffsklärung)